Příjmení van der Aa označuje vícero osob:

 Abraham Jacob van der Aa (1792–1857) – nizozemský literární vědec
 Christianus Carolus Henricus van der Aa (1718–1793) – nizozemský farář a sekretář vědecké společnosti
 Christianus Robidé van der Aa (1791–1851) – nizozemský právník a spisovatel
 Cornelis van der Aa (1749–1816) – nizozemský historik
 Dirk van der Aa (1731–1809) – nizozemský malíř
 Hubertus Antonius van der Aa (*1935) – nizozemský mykolog
 Jan III. van Gruuthuse en van der Aa (1368–1420) – vlámsko-burgundský rytíř
 Michel van der Aa (*1970) – nizozemský hudební skladatel
 Petrus van der Aa (1530–1594) – nizozemský právník
 Philips van der Aa (zemřel po 1586) – nizozemský politik
 Pieter van der Aa (1659–1733) – nizozemský vydavatel a tiskař

Nizozemská příjmení